Петяярви () — посёлок при железнодорожной станции в Петровском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Петяярви в переводе с восточно-финского и карельского языков означает «сосновое озеро».

История 

Название Петяярви до 1949 года носил посёлок Петровское, расположенный в настоящее время в двух километрах от станции. В начале XX века деревня Петяярви выросла, образовав две группы домов — «пристанционная» или «деревенская» часть и «Рюхма» на шоссе.

При переименовании в 1949 году финских названий на Карельском перешейке также планировалось и переименование железнодорожной станции. Однако, согласно железнодорожным правилам, на территории одного региона не могло быть две станции с одним и тем же названием. В связи с этим управление железной дороги автоматически восстановило названия железнодорожным станциям, если такое повторялось (при переименовании) на территории Ленинградской области. Петяярви — единственный топоним, сохранивший своё название после перехода этих земель от Финляндии к Советскому Союзу.

В 1960-е годы центр усадьбы совхоза «Петровский» был перемещён из посёлка Петровское в пристанционный посёлок Петяярви.

По данным 1973 и 1990 годов посёлок при станции Петяярви входил в состав Петровского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Петяярви Петровской волости проживали 100 человек, в 2002 году — 90 человек (русские — 89 %).

В 2007 году в посёлке Петяярви Петровского СП проживали 90 человек, в 2010 году — 157 человек.

География 
Посёлок расположен в южной части района на автодороге  (Орехово — Петяярви).

Расстояние до административного центра поселения — 2 км.

В посёлке находится железнодорожная платформа Петяярви. 

К югу от посёлка находится Государственный природный заказник Гряда Вярямянселькя.

Демография

Улицы 
Вокзальная, Еловый проезд, Железнодорожная, Луговая, Садовая, Северная, Цветочная, Шоссейная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района